Mendl ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Mendl (* 1960), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Michael Mendl (* 1944), deutscher Schauspieler
 Wolf Mendl (1926–1999), britischer Militärsoziologe deutscher Herkunft

Siehe auch:
 Mendel